MVN steht für:
 Migros-Verteilbetrieb Neuendorf
 Mount Vernon Airport (IATA-Code), Flughafen von Mount Vernon (Illinois), Illinois
 multivariate Normalverteilung, siehe Mehrdimensionale Normalverteilung

mvn steht für:
 Minaveha (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen
 mvn, eines der Basiskommandos in Apache Maven, javabasierendes Build-Management-Tool der Apache Software Foundation

Abkürzung